

События 
 21 февраля — премьера оперы Фредерика Делиуса «Сельские Ромео и Джульетта» в Берлине
 22 февраля — Томас Бичем дирижирует постановкой этой же оперы Делиуса в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне
 Президент Мексики Диас Порфирио требует от группы мариачи, выступавшей на вечере в честь госсекретаря Элиу Рут, надеть национальные мексиканские костюмы ярких цветов, называемые чарро; это положило начало фирменному стилю мариачи, который сохраняется до сих пор
 Ферруччо Бузони публикует книгу «Эскиз новой эстетики музыкального искусства»

Классическая музыка 
 Фредерик Делиус — «Песни заката», произведение для двух голосов, хора и оркестра; оркестровый вариант народной песни «Brigg Fair»
 Эрнст фон Донаньи — струнный квартет № 2 ре-бемоль мажор, опус 15
 Эдуард Элгар — сюита «Волшебная палочка юности»
 Рейнгольд Глиэр — Симфония № 2 до-минор
 Густав Холст — Сомерсетская рапсодия
 Генрик Мельцер-Щавиньский — соната для скрипки соль-мажор
 Сергей Рахманинов — Симфония № 2 ми-минор; соната для фортепиано № 1 ре-минор
 Макс Регер — фортепианное трио в ми-миноре, опус 102
 Отторино Респиги — струнный квартет ре-мажор
 Чарльз Вильерс Стэнфорд — «Stabat Mater», опус 96
 Йозеф Сук — Симфония № 2 до-минор («Азраил»)
 Александр Скрябин — соната для фортепиано № 5, опус 53
 Хоакин Турина — фортепианный квинтет, опус 53
 Йорк Боуэн — Концерт для фортепиано № 3 «Фантазия», опус 23; скрипичный концерт до-минор, опус 25
 Хавергал Брайан — «Английская сюита»

Опера 
 Франческо Чилеа — «Глория»
 Жюль Массне — «Тереза»
 Луиджи Манчинелли — «Паоло и Франческа»

Родились

Январь 
 7 января
 Ирен Лидова (ум. ) — французский танцевальный критик русского происхождения
 Никанор Сабалета (ум. ) — испанский арфист
 17 января — Хенк Бадингс (ум. ) — нидерландский композитор и музыкальный педагог
 27 января — Марина Казинец-Шах-Азизова (ум. ) — советская и российская балерина и балетный педагог

Февраль 
 2 февраля — Владимир Машков (ум. ) — советский и российский звонарь
 15 февраля —  (ум. ) — французский органист и композитор
 27 февраля — Милдред Бэйли (ум. ) — американская джазовая певица

Март 
 11 марта — Джесси Мэттьюс (ум. ) — британская актриса, певица и танцовщица
 12 марта — Талиб Садыков (ум. ) — советский композитор и дирижёр
 15 марта — Сара Леандер (ум. ) — шведская актриса и певица
 19 марта
 Ханс Майер (ум. ) — немецкий литературовед, литературный и музыкальный критик
 Элизабет Мэконки (ум. ) — британский композитор
 26 марта — Вильо Вестеринен (ум. ) — финский аккордеонист и композитор

Апрель 
 5 апреля — Тамара Янкова (ум. ) — болгарская пианистка и музыкальный педагог
 12 апреля —  (ум. ) — британский композитор, дирижёр и музыковед
 18 апреля — Миклош Рожа (ум. ) — венгерский и американский композитор
 21 апреля —  (ум. ) — американская певица и актриса
 29 апреля — Тино Росси (ум. ) — французский певец и актёр

Май 
 1 мая — Кейт Смит (ум. ) — американская певица
 5 мая — Ёрицунэ Мацудайра (ум. ) — японский композитор
 15 мая — Сигурд Рашер (ум. ) — немецкий и американский саксофонист и музыкальный педагог
 18 мая —  (ум. ) — британский пианист
 26 мая — Лев Мазель (ум. ) — советский и российский музыковед и музыкальный педагог
 27 мая — Борис Берлин (ум. ) — канадский музыкальный педагог российского происхождения

Июль 
 19 июля — Гюнтер Биалас (ум. ) — немецкий композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог
 26 июля — Андре Гертлер (ум. ) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог венгерского происхождения

Август 
 8 августа — Бенни Картер (ум. ) — американский джазовый музыкант, композитор, аранжировщик и бэндлидер
 9 августа — Сюзанна Блох (ум. ) — американская лютнистка
 17 августа —  (ум. ) — польский композитор и музыкальный критик
 21 августа —  (ум. ) — американский автор песен

Сентябрь 
 2 сентября — Томас Майер (ум. ) — немецкий дирижёр
 11 сентября — Лев Оборин (ум. ) — советский пианист, композитор и музыкальный педагог
 29 сентября — Джин Отри (ум. ) — американский певец, музыкант и актёр

Октябрь 
 5 октября —  (ум. ) — американская певица
 12 октября — Вольфганг Фортнер (ум. ) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 27 октября — Хельмут Вальха (ум. ) — немецкий органист
 30 октября — Дьёрдь Ранки (ум. ) — венгерский композитор

Ноябрь 
 18 ноября — Компай Сегундо (ум. )  — кубинский певец, гитарист и композитор

Декабрь 
 4 декабря — Соломон Хромченко (ум. ) — советский и израильский певец и музыкальный педагог
 12 декабря
  (ум. ) — британский композитор, пианист и аранжировщик
 Агния Лазовская (ум. ) — советская и российская оперная певица (сопрано)
 25 декабря — Кэб Кэллоуэй (ум. ) — американский джазовый певец
 27 декабря — Виллем ван Оттерло (ум. ) — нидерландский дирижёр и композитор
 28 декабря — Роман Палестер (ум. ) — польский композитор и музыкальный педагог

Без точной даты 
  (ум. ) — британский пианист, аранжировщик и композитор

Скончались 
 19 января — Беньямино Чези (61) — итальянский пианист и музыкальный педагог
 20 января — Вильям Бертран Бюснах (74) — французский писатель, драматург и либреттист
 5 февраля — Людвиг Тюйе (45) — немецкий композитор и музыкальный педагог австрийского происхождения
 28 февраля —  (61) — британская оперная певица (контральто) и актриса
 1 марта —  (81) — британский дирижёр немецкого происхождения
 4 марта — Василий Бессель (63) — русский музыкальный издатель
 16 марта — Теофиль Антони (57) — бельгийский флейтист
 28 марта — Павел Бларамберг (65) — русский композитор и музыкальный педагог
 3 апреля — Дезире Арто (71) — бельгийская и немецкая оперная певица (меццо-сопрано)
 4 апреля — Люсиль Гран (87) — датская и немецкая балерина
 17 мая — Эрнест Кёлер (57) — итальянский и русский флейтист и композитор
 1 июня — Рихард Мюльфельд (51) — немецкий кларнетист
 2 июня — Анастасий Дрешер (62) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог польского происхождения
 4 июня — Агата Баккер-Грёндаль (59) — норвежская пианистка и композитор
 30 июня — Иоганн Бува (79) — австрийский музыкальный педагог чешского происхождения
 23 июля —  (70) — американский поэт и автор текстов песен
 15 августа — Йозеф Иоахим (76) — австро-венгерский скрипач и композитор
 4 сентября — Эдвард Григ (64) — норвежский композитор, пианист и дирижёр
 17 сентября — Игнац Брюлль (60) — австрийский композитор, пианист и музыкальный педагог
 4 октября — Альфредо Кейль (57) — португальский поэт, композитор и художник, автор музыки государственного гимна Португалии
 9 октября — Ромуальдо Маренко (66) — итальянский композитор
 10 октября — Шарль Данкла (89) — французский скрипач и композитор
 6 ноября —  (81) — немецкая оперная певица (сопрано)
 8 ноября — Мари Сасс (73) — французская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог бельгийского происхождения
 20 ноября — Гаэтано Брага (78) — итальянский виолончелист и композитор

См. также

Примечания